Комет може да се отнася за:

 Комет – герой от древногръцката митология, син на Стенел
 Комет (Komet, HSK-7) – германски спомагателен крайцер от ВСВ
 Де Хавиланд Комет – английски пътнически реактивен самолет
 Бит Комет – торент клиент

Вижте също 
 Комета
 Комит